Hihi bezeichnet
 einen neuseeländischen Vogel, Notiomystis cincta, siehe Stichvogel
 einen Ort in Neuseeland, siehe Hihi (Neuseeland)